100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 19 sierpnia, a finał 20 sierpnia.

Złoty medal zdobył Amerykanin Michael Phelps, ustanawiając w finale nowy rekord olimpijski (51,25). Srebro wywalczył również reprezentant Stanów Zjednoczonych, rekordzista świata na tym dystansie, Ian Crocker, który uzyskał czas o 0,04 s wolniejszy od Phelpsa (51,29). Brązowym medalistą został Andrij Serdinow z Ukrainy. Pobił on jednocześnie rekord Europy (51,36).

Wcześniej, podczas pierwszego półfinału Serdinow poprawił rekord olimpijski ustanowiony przez Geoffa Huegilla w 2000 roku, uzyskując czas 51,74. Kilka minut później, Phelps czasem 51,61 pobił o 0,13 s rekord Ukraińca.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem motylkowym mężczyzn